Чёрно-белая амадина, или блестящая сорочка () — вид птиц семейства вьюрковых ткачиков отряда воробьинообразных.

Ареал 
Чёрно-белые амадины распространены в западной и центральной Африке, доходят до Уганды.

Образ жизни 
Населяют саванны, субтропические и тропические лесные низменности, обычно недалеко от водотоков. Держатся небольшими стайками, 30—40 особей. Питаются семенами трав и насекомыми.

Размножение 
В кладке 3—5 яиц. Чередуясь в течение дня, яйца насиживают обе птицы. В возрасте 16 дней птенцы, уже вполне самостоятельные, покидают гнездо.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Чёрно-белая амадина

 BirdLife Species Factsheet

Вьюрковые ткачики
Птицы Африки
Животные, описанные в 1843 году